Масу́д, Массуд или Месут ( — «Счастливый») — имя собственное арабского происхождения; также распространено в виде фамилии. В географических названиях записывается как Масъуд.

Фамилия 
 Масуд, Афаг (род. 1957) — азербайджанская писательница и драматург.
 Масуд, Ахмад (род. 1989) — афганский политик; сын и преемник Ахмад-шаха Масуда.
 Масуд, Ахмад-шах (1953—2001) — афганский политик, полевой командир.
 Масуд, Ахмад Зия (род. 1956) — афганский политик; брат Ахмад-шаха Масуда.
 Масуд, Гассан (род. 1958) — сирийский актёр.
 Массуд, Мена (род. 1991) — канадский актёр.
 Масуд, Мирза (1908—1991) — индийский хоккеист на траве.

Имя 
 Масуд Газневи — газневидский султан. Годы правления 1030—1041.
 Масуд I — султан Рума с 1116 по 1156 годы.
 Масуд II — султан Рума

Однокоренные имена 
 Сауд («Счастливый»)
 Саад («Счастье»).
 Асаад («Счастливейший»).
 Саади
 Садуддин («Счастье религии»)
 Саид (имя) («Счастливый»)

Иноязычные соответствия 

 Макар
 Евтихий
 Бахтияр
 Симха

См. также 
 Аль-Масуди
 Масудов

Примечания 

Арабские имена